Se også 888 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
88
Artikler om enkelte år